Stångsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Yttre Stångsjön, sjö i Svenljunga kommun,  (13,2 ha)
Övre Stångsjön, sjö i Svenljunga kommun,  (17,5 ha)
Stångsjön, Gästrikland, sjö i Gävle kommun, 
Stångsjön (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun,  (17,5 ha)
Stångsjön (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (14,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn